Benoni est un nom propre qui peut faire référence à  :

Prénom 
 Benoni Beheyt (1940-), cycliste belge ;
 Benoni Danks (1716-1776), officier et fonctionnaire britannique ;
 Benoni Vermeulen (1874-1942), homme politique belge.

Pseudonyme 
 Benoni-Auran (1859-1944), peintre français provençal.

Toponyme 
 Benoni,  ville d’Afrique du Sud.

Odonyme 
 Boulevard Benoni-Goullin, rue de Nantes sur l'île de Nantes en France.

Divers 
 Défense Benoni, ouverture échiquéenne ;
 Benoni, variété de pomme.

Homonymie de prénom